Першина, Ирина:
 Першина, Ирина Валерьевна (род. 1975) — врач, российская телеведущая.
 Першина, Ирина Владимировна (род. 1978) — российская синхронистка.
 Першина, Ирина Николаевна (род. 1971) —  российская футболистка.